Чагос:

 Чагос — архипелаг в Индийском океане
 Чагосцы (илуа) — народность, коренные жители архипелага Чагос
 Чагосский креольский язык — диалект маскаренского креольского языка, на котором говорят чагосцы
 Чагосская военная база — британская военная база на острове Диего-Гарсия

См. также 
 Большой Чагос — банка в архипелаге Чагос.